Натуральне число 2027
 2027 рік до нашої ери
 2027 рік нашої ери